Regio puede ser;

Regio de Calabria (ciudad), puerto de Italia meridional, capital de la provincia homónima, en la región de Calabria.

Regio (álbum): publicación discográfica musical del grupo Los 7 Delfines.
Regio-Tour: competencia ciclística europea.
Regio, un barrio de Málaga, España.

Regio - Apócope coloquial de "regiomontano", gentilicio de los originarios de la ciudad de Monterrey de México.

Referencias